Apollonias barbujana és una espècie de planta de la família Lauraceae originària de la Macaronèsia. És un arbre característic de les zones humides, a la part termòfila de la laurisilva, sent exclusiu de l'arxipèlag de la Macaronèsia, és a dir, Illes Canàries, Madeira i Porto Santo.

Pot arribar a créixer fins a 25 metres, amb unes fulles lanceolades (amb forma de llança) bastant grans, molt semblants a les del llorer, però és senzill diferenciar-lo de la resta de plantes de la mateixa família pel fet que els brots que creixen són d'un color rogenc. La seva fusta és vermellosa, anomenada banús canari, i és molt apreciada en ebenisteria. Estudis recents posen en dubte la seva classificació dins el gènere Apollonias, ja que s'ha trobat que tant aquest gènere com Persea, un altre estructural de la laurisilva canària, tenen afinitats comuns provinents d'espècies ancestrals d'origen americà. En conseqüència, s'ha considerat incloure el grup d'espècies del gènere Apollonias dins del gènere Persea.

Taxonomia

Etimologia 
 Apollonias: nom genèric dedicat al Déu de la mitologia clàssica Apol·lo.
 barbujana: epítet llatinitzat a partir del nom vernacle "barbuzano".

Sinonímia 
 Apollonias canariensis (Willd.) Nees
 Laurus barbujana Cav.
 Laurus canariensis Willd.
 Laurus reticulata Poir.
 Persea canariensis Spreng.

Referències

Enllaços externs 

 «Apollonias barbujana» a Flora de Canarias.

Lauràcies